SMU – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Sheep Mountain (Stati Uniti)